Název Lichnov má více obcí:
 Lichnov (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 Lichnov (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín

jiný význam
 Lichnovští z Voštic

Externí odkazy